Wisenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Wisenbach oder Wiesenbach, Oberlaufname bis zur Stadtgrenze des Riedbach (Eulach), rechter Zufluss der Eulach in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Wisenbach (Lostorfer Bach), rechter Oberlauf des Lostorfer Bachs bei Bad Lostorf, Gemeinde Lostorf, Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn, der über den Stegbach zur Aare entwässert
 Wisenbach (Sitter), linker Zufluss der Sitter bei Sittertobel, St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Wisenbach (Thur), Zufluss der Thur bei Glattmueli, Gemeinde Oberbüren, Kanton St. Gallen

Ort:
 Wisenbach, mittelalterliche Namensform von Pfaffenwiesbach, Ortsteil der Gemeinde Wehrheim, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Wiesenbach